Ehrensberg ist der Ortsname von

 Ehrensberg (Bad Waldsee), Ortsteil der Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ehrensberg (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ehrensberg (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Ehrensberg (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ehrenberg